Rogaczewski ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rogaczewski (1888–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Franciszek Rogaczewski (1892–1940), römisch-katholischer Geistlicher und NS-Opfer, Seliger